<div style=float:center>

Furstar 870-992

Kungar 992-1138

Seniorhertigar 1138-1295

Kungar 1295-1796

Kungar inom Ryska riket 1815-1917

Landsanförare (Naczelnik) 1918-1922

Presidenter 1922-1952

Ordförande i Polska statsrådet 1952-1989

Presidenter från 1989

Se även
Kungariket Polen (1025–1385)
Kungariket Polen (1385–1569)
Storfurstendömet Litauen
Polsk-litauiska samväldet
Hertigdömet Warszawa (1807-1815)
Polens president

Externa länkar

 
Statsöverhuvuden
Polen